Wong Tai-Sin, een Chinese god
 Wong Tai Sin District, een gebied in Hongkong
 Wong Tai Sin District, een district in Hongkong
 Wong Tai Sintempel, een tempel in Hongkong
 Wong Tai Sin Station, een Hongkongse MTR-station
 The Legend of Wong Tai Sin, a TVB drama in 1986